Pap puede referirse a:

 Pap, alimento similar al porridge muy típico de la cocina sudafricana.
 Pap, una ciudad de Uzbekistán en la provincia de Namangán.
 Pap, bebida gaseosa chilena.
 Prueba de Papanicolau
 Siglas de los siguientes programas de radio españoles:
 Ponte a prueba.
 Prohibit als pares.
 Pap, enlace de datos punto a punto.